David Robertson (beisebolista)
David Robertson (ciclista)
David Robertson (golfista)
David Robertson (maestro)
David Robertson (naturalista)
David R. Ross

Desambiguações de antropônimos